Êrida je lahko:

 Erida, grška boginja
 Erida, pritlikavi planet